Grunewald bezeichnet:

 Grunewald (Forst), Stadtwald im Westen von Berlin
 Berlin-Grunewald, nach dem Wald benannter Ortsteil von Berlin

Ortsteile in Brandenburg:
 Grunewald (Guben), Ortsteil von Guben-Groß Breesen im Landkreis Spree-Neiße
 Grunewald (Templin), Ortsteil von Templin im Landkreis Uckermark

Orte und Ortsteile in Nordrhein-Westfalen:
 Grunewald (Agathaberg), Ortsteil von Agathaberg der Stadt Wipperfürth im Oberbergischen Kreis
 Grunewald (Goch), Ortsteil von Kessel (Goch) im Kreis Kleve
 Grunewald (Duisburg), Gebiet im Stadtbezirk Duisburg-Mitte
 Grunewald (Hämmern), Ortsteil von Hämmern der Stadt Wipperfürth im Oberbergischen Kreis
 Grunewald (Marienheide), Ortschaft der Gemeinde Marienheide im Oberbergischen Kreis
 Grunewald (Nümbrecht), Ortsteil von Nümbrecht im Oberbergischen Kreis
 Grunewald (Radevormwald), Ortsteil von Radevormwald im Oberbergischen Kreis
 Grunewald (Reichshof), Ort der Gemeinde Reichshof im Oberbergischen Kreis
 Grunewald (Waldbröl), Ortschaft der Stadt Waldbröl im Oberbergischen Kreis
 Grunewald (Wermelskirchen), Ortsteil von Wermelskirchen im Rheinisch-Bergischen Kreis
 Grunewald (Wipperfeld), Ortsteil von Wipperfeld der Stadt Wipperfürth im Oberbergischen Kreis

Sonstiges:
 Grunewald (Schiff, 1912), vom Bremer Vulkan gebauter Dampfer

Grunewald ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Grunewald (1902–1985), deutscher Politiker
 Barbara Grunewald (* 1951), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Conrad Grunewald (* 1979), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Dave Grunewald (* 1986), deutscher Musiker, Influencer und Fitnesstrainer
 Friedrich-Wilhelm Grunewald (1920–2001), deutscher Luftwaffen-Offizier
 Fritz Grunewald (1949–2010), deutscher Mathematiker
 Gabriele Grunewald (1986–2019),  US-amerikanische Langstreckenläuferin
 Hubertus Hess-Grunewald (* 1960), deutscher Rechtsanwalt und Fußballfunktionär
 Ingeborg Grunewald (1919–2000), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Synchronregisseurin
 Johann Gustav Grunewald (1805–1878), deutsch-amerikanischer Maler, Schüler von Caspar David Friedrich
 Michel Grunewald (* 1942), französischer Historiker
 Ulrike Grunewald (* 1958), deutsche Journalistin und Filmemacherin

Siehe auch:
 Bahnhof Berlin-Grunewald, Station der S-Bahn Berlin
 Grunwald (Begriffsklärung)
 Grünwald (Begriffsklärung)
 Grünewald (Begriffsklärung)